Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Jaruzelski (1931 - 2019) – polski historyk i dziennikarz
 Ksawery Jaruzelski (1882 - 1930) – polski ziemianin, wojskowy, poseł na Sejm
 Wacław Jaruzelski (ok. 1660 - 1706) – polski szlachcic, wojskowy, urzędnik państwowy, poseł na Sejm
 Wojciech Jaruzelski (zm. 1788) – polski szlachcic, urzędnik, poseł na Sejm
 Wojciech Jaruzelski (1923 - 2014) – polski wojskowy i polityk
 Zbigniew Jaruzelski (1900 - 1941) – polski ziemianin i wojskowy

Zobacz też 
 Barbara Jaruzelska
 Jadwiga Jaruzelska
 Monika Jaruzelska